Иван Радев може да се отнася за:
 Иван Калпакчи Радев – български хайдутин, а от 1772 монах в Рилския манастир.
 Иван Радев, български филолог и историк
 Иван Радев, български и гръцки комунистически деец
 Иван Радев, български оперен певец
 Иван Радев, български художник и колекционер, роден 1921 г.
 Иван Радев, български художник, роден 1932 г.